Sichtsteinmauerwerk steht für:
 unverputztes Backsteinmauerwerk (auch Sichtziegel-Mauerwerk)
 unverputztes Natursteinmauerwerk